Michael Jackson : Black or White ? Un artiste hors norme face à une industrie musicale racialisée est une étude pluridisciplinaire et musicale publiée par la musicologue française Isabelle Stegner-Petitjean, spécialiste de Michael Jackson. C'est le troisième ouvrage de l'auteure, faisant suite à l'analyse croisée de la musique et de la pochette de l'album Dangerous (La culture pop au panthéon des Beaux-Arts, publié en 2015 par L'Harmattan en français, puis en anglais, par Delatour France en 2017) et à l'étude musicale portant sur la voix de Michael Jackson, intitulée : "Michael Jackson: Il était une Voix", publié en 2017 (version française) et 2020 (version anglaise) aux éditions Delatour.

Publié en 2019 aux éditions Delatour France, l’ouvrage s’intéresse aux dimensions culturelles et politiques de Michael Jackson et met en évidence son rôle pivot, en tant qu'artiste afro-américain, au sein d’une industrie musicale et d'un marché du disque américain et de ses classements musicaux, érigés en miroir de la société coloriste américaine. Il constitue une approche grand public de la thèse universitaire de doctorat de l'auteure, réalisée à l'Université de la Sorbonne et portant sur "Les dynamiques raciales au sein de la production de Michael Jackson (1979-2001)

Doté d’une dimension biographique autant qu’analytique, l'ouvrage porte un éclairage global sur les interactions entre Michael Jackson, son œuvre et son image et la problématique raciale aux États-Unis et sur les enjeux que cet artiste a représentés dans ce domaine crucial. L'auteure le présente comme "un enfant des droits civiques" qui, en dépit de toutes les interprétations dont il a fait l'objet ou dont a fait l'objet sa production artistique - allant du déni communautaire au nationalisme - "voulait l'égalité".

L’ouvrage est préfacé par Brad Buxer, compositeur, musicien, ingénieur du son de Michael Jackson et le Dr Tristan Cabello, professeur d’Histoire à l’Université Johns-Hopkins de Baltimore.

Synopsis 
Michael Jackson : Black or White ? Un artiste hors norme face à une industrie musicale racialisée est une étude des problématiques raciales soulevées par Michael Jackson, à travers sa musique, son image et la dimension hors norme de ses succès au sein des classements séparatistes américains. Alliant re-contextualisations historiques, analyses et trajectoires biographiques, l'ouvrage retrace, de l’enfance de l’artiste à son dernier album, Invincible, le parcours de Michael Jackson au sein d’une industrie du disque américaine pensée en termes de distinctions de couleurs (musicales et identitaires) et de politiques artistiques inégales.

De l’importance du contrôle de l’image à la nécessité de dépassement et de réussite sociale au sein de la communauté afro-américaine, du clivage discutable entre les étiquettes de musique noire ou blanche à l’héritage laissé par le mouvement pour les droits civiques dans l’esprit de Michael Jackson, l’ouvrage aborde l’artiste sous un angle culturel, historique et politique inédit au sein de ses albums, de ses courts-métrages, mais également de son image artistique et des débats qu’elle a suscités.

Références 

Michael Jackson